Е́рікссон () — скандинавське, найчастіше шведське прізвище. Походить від імені Ерік. Ерікс(с)он у германських мовах означає — «син Еріка».

Відомі носії:

 Агнета Ерікссон (1965) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Андерс Ерікссон (1975) — шведський хокеїст.
 Бертіл Ерікссон (1908 — 2002) — шведський футболіст.
 Генрі Ерікссон (1920 — 2000) — шведський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Джиммі Ерікссон (1980) — шведський хокеїст.
 Джон Ерікссон (, уроджений ; 1803—1889) — американський інженер та винахідник шведського походження.
 Івар Ерікссон (1909 — 1997) — шведський футболіст.
 Йоель Ерікссон Ек (1997) — шведський хокеїст.
 Йонас Ерікссон (1974) — шведський футбольний арбітр, що судив матчі Євро-2012.
 Ларс Ерікссон (1965) — шведський футболіст, воротар, бронзовий призер чемпіонату світу.
 Ларс-Бер'є Ерікссон (1966) — шведський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Луї Ерікссон (1985) — шведський хокеїст.
 Оскар Ерікссон — шведський керлінгіст.
 Сара Ерікссон (1974) — шведська борчиня вільного стилю, дворазова переможниця, срібна та триразова бронзова призерка чемпіонатів світу, триразова переможниця, дворазова срібна та триразова бронзова призерка чемпіонатів Європи, учасниця Олімпійських ігор.
 Свен-Йоран Ерікссон (1948) — шведський футболіст, захисник, після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Себастьян Ерікссон (1989) — шведський футболіст, півзахисник, гравець збірної Швеції.
 Ян Ерікссон (1967) — шведський футболіст, захисник, найкращий шведський футболіст 1990 року.

Еріксон — тотожне прізвище за значенням.

 Ерік Еріксон (1918—2013) — шведський хоровий диригент та викладач музики, лауреат Polar Music Prize.
 Ерік Еріксон (1902—1994) — американсько-німецький психолог єврейського походження, автор терміна «криза ідентичності».
 Йорг Еріксон (1919—2002) — шведський футболіст та футбольний тренер, наставник збірної Швеції у 1970-х роках.
 Лейф Еріксон (970—1020) — скандинавський мореплавець та дослідник, ймовірно, перший європеєць, що побував у Північній Америці до Христофора Колумба
 Магнус Еріксон (1316—1374) — король Швеції та Норвегії з 1319 до 1364 року.
 Мілтон Еріксон (1901—1980) — доктор медицини, американський психіатр та психотерапевт, спеціаліст в області медичного гіпнозу.
 От Еріксон (1938—2010) — канадський хокеїст.
 Тім Еріксон (1991) — шведський хокеїст, захисник, призер чемпіонату світу.
 Ян Еріксон (1962) — шведський хокеїст.

Інше

 Ericsson — шведська компанія, виробник телекомунікаційного обладнання.
 Ерікссон Україна — дочірнє підприємство шведської компанії
 Sony Ericsson — компанія-виробник мобільних телефонів (тепер Sony Mobile Communications AB)

Див. також 
 Ерік
 Еріка
 Еріксен

Шведські прізвища